Раппо́рт (, от rapporter — возвращать, приносить обратно) может обозначать:
 Раппорт (психология) — установление специфического контакта с человеком или группой людей и само состояние контакта.
 Раппорт в декоративно-прикладном искусстве — многократно повторяющийся элемент орнамента, последовательность нитей, бисера и т. п. при изготовлении такого узора, а также тип орнамента с многократным повторением элементов в нескольких направлениях сразу.

Фамилия 
 Раппорт, Йована (род. 1992) — сербская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2009).
 Раппорт, Рихард (род. 1996) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2010).

См. также 
 Ра́порт (от ,  — доносить, докладывать) — официальный устный или письменный доклад от нижестоящего к вышестоящему, преимущественно в военном деле.